Espera Feliz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Espera Feliz (ort), Minas Gerais, 
 Espera Feliz (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar